Marcelle Baverez (1899-1944), religieuse et résistante française ;
 Nicolas Baverez (1961), avocat et essayiste français.

Autres
 Hôtels Baverez, groupe hôtelier français.